Ahmet Bilek – lottatore turco
 Anton Bilek – calciatore austriaco
 István Bilek – scacchista ungherese
 Jiří Bílek – ex calciatore ceco
 Michal Bílek – allenatore di calcio ed ex calciatore ceco
 Renan Bilek – allenatore attore, musicista e scrittore turco
 Yakovos Bilek – cestista e allenatore di pallacanestro turco naturalizzato tedesco